Odontella kan syfta på:

 Odontella (djur) – en urinsektsart
 Odontella (växt) – en kiselalgsart